Верх-Камышенка — село в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения Верх-Камышенский сельсовет.

География 
Находится на северо-востоке Алтайского края, в юго-западной части Заринского района, на берегах реки Камышинки (приток реки Чумыш). Абсолютная высота 199 метров над уровнем моря. Расстояние до города Заринска 12 км.

Население

Инфраструктура 
Имеется средняя общеобразовательная школа , дом культуры, ФАП, отделение «Почты России».Уличная сеть включает в себя 13 улиц и 3 переулка.

Известные жители 
 Горяйнов, Михаил Николаевич (1917—1954) — уроженец села, фронтовик, полный кавалер ордена Славы. После войны вернулся в родное село, работал бригадиром тракторной бригады.
 Чирков, Александр Афанасьевич (1925—1944) — уроженец села, фронтовик, Герой Советского Союза (1944), демобилизован в 1943-ем по ранению, через год умер и похоронен в селе.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района